Ел Навеганте има више значења:

 Ел Навеганте (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Навеганте (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Навеганте (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику